Соревнования в беге на 10 000 метров среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде''' прошли 8 июля 2013 года на стадионе «Центральный».

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты финального забега

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013